ASV steht für:
 Assisted Spontaneous Ventilation, siehe Assistierte Spontanatmung
 Adalbert-Stifter-Verein
 Allgemeiner Schriftstellerverein (1898–1935)
 Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V
 American Society for Virology
 American Standard Version der Bibel
 Amt für Straßen- und Verkehrswesen, siehe Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
 Asociación de Scouts de Venezuela, venezolanischer nationaler Pfadfinderverband
 Astrium Services
 Atlas der schweizerischen Volkskunde
 Autonomous Surface Vehicle, siehe Unbemanntes Wasserfahrzeug
 Axel-Springer-Verlag, siehe Axel Springer SE #Geschichte
 Amtliche Schulverwaltung, landeseinheitliche Verwaltungssoftware
 M1117 Guardian Armored Security Vehicle,  US-amerikanischer allradgetriebener Truppentransportpanzer
 Amboseli Airport (IATA-Code), Flughafen im Amboseli-Nationalpark, Kajiado County, Kenia

Sportvereine:
 Allgemeiner Sportverein und weitere Bedeutungen, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 Akademischer Seglerverein
 Akademischer SV Dresden 
 Allgäuer Skiverband
 Annabichler Sportverein
 Arbeiter-Schwimm-Verein Wien, österreichischer Sportverein
 Armeesportvereinigung Vorwärts, Sportorganisation der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR
 Athleten Sportverein Nendingen, siehe ASV Nendingen
 Athletik-Sportverein Köln, siehe ASV Köln

asv steht für:
 Asoa (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen

Abkürzung